Aljustrel puede referirse a:

En Portugal
 Aljustrel, localidad perteneciente al Distrito de Beja, región del Alentejo 
 Aljustrel, la división administrativa de la localidad de Aljustrel
 Aljustrel, un lugar en la ciudad de las apariciones marianas de Fátima